«Трус не играет в хоккей» — популярная советская спортивная песня. Цитата из неё стала распространённым крылатым выражением о том, что хоккей — спорт не для трусов, и в таком виде вошла в словари и учебные пособия. Первый исполнитель песни — Вадим Мулерман.

Авторы и исполнители 
Песня написана поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым на музыку композитора Александры Пахмутовой в 1968 году.

Кроме Вадима Мулермана, песню исполняли:
 Большой Детский хор Гостелерадио Советского Союза
 Эдуард Хиль
 Лев Барашков
 Дмитрий Харатьян
 Николай Фоменко, Сергей Мазаев и Виктор Рыбин
 «Блестящие»
 а также многие другие исполнители.

Примечания

Литература 
 
 

 словари
 
 
 
 
 
 

Песни по алфавиту
Песни СССР
Песни на русском языке
Песни 1968 года
Песни, написанные Александрой Пахмутовой
Песни на стихи Николая Добронравова
Песни на стихи Сергея Гребенникова
Хоккей с шайбой в СССР
Крылатые выражения
Песни Эдуарда Хиля